2392 Jonathan Murray – asteroide della fascia principale
 Jonathan Murray Chu – coreografo, regista e produttore cinematografico statunitense